Cinema
 The Informer (1935), filme de John Ford traduzido em Portugal como O Denunciante
 Kiss of Death (1947), filme com Victor Mature e Richard Widmark exibido em Portugal como O Denunciante
 Le Doulos (1962), filme com Jean-Paul Belmondon rebatizado de O Denunciante em Portugal
 The Caller (2008), filme com Frank Langella e Elliot Gould distribuído no Brasil como O Denunciante